Rector Street (Broadway-Seventh Avenue Line), een station van de metro in New York onderdeel van de New Yorkse metrolijn 1
 Rector Street (Broadway Line), een station van de Metro van New York aan de Broadway Line in Manhattan